

Astronomia 
2 Palas, asteroide
Palas de Pallas (asteroide 2) é o segundo maior asteroide, situado no cinturão entre Marte e Júpiter.

Mitologia grega 
 Palas (filho de Crio), um dos titãs, associado com a guerra
 Palas (filho de Evandro), rei do Lácio, filho de Evandro
 Palas (filho de Licaonte), tutora de Atena
 Palas (filho de Pândion), rei de Atenas, filho de Pândion II, pai dos cinquenta palântidas
 Palas (filha de Tritão)
 Palas (gigante), filho de Urano e Gaia
 Palas (epíteto), epíteto utilizado pela deusa grega Atena

Outros usos 
 Palas Athena, uma ONG brasileira
 Palas de Rei, um município espanhol
 Palas como sobrenome de algumas famílias Portuguesas originário de Trás-os-Montes.
 Palas (arquitetura), edifício mais prestigiado de um castelo

Ver também 
 Paládio
 Paládio (mitologia)
 Palladium
 Pallas

Desambiguação
Desambiguações de topônimos